Rosselli ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Rosselli (1921–1976), italienischer Architekt und Industriedesigner
 Amelia Rosselli (1930–1996), italienische Dichterin
 Carlo Rosselli (1899–1937), italienischer Politiker, Historiker und Publizist
 Cosimo Rosselli (1439–1507), italienischer Maler
 Domenico Rosselli (1439–1498), italienischer Bildhauer
 Francesco Rosselli (1445–vor 1513), italienischer Maler und Kupferstecher
 Francesco Rosselli (um 1510–nach 1577), Komponist, siehe François Roussel
 Matteo Rosselli (1578–1650), italienischer Maler

Rosselli steht für folgende Unternehmen:

 Emanuel di A. Rosselli Fabbrica Italiana di Automobili e Motori, italienischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Contarini-Rosselli-Karte, Weltkarte (1506)
 Roselli